

Portugal 
 Rua de Santa Maria — em Guimarães
 Rua de Santa Maria — em Castelo Branco, entre o Largo de Camões (Praça Velha) e o Largo do Espírito Santo

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos